Nicolaisen ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Nicolaisen (1934–2017), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Jasper Nicolaisen (* 1979), deutscher Übersetzer und Autor von Phantastik
 Kaia Wøien Nicolaisen (* 1990), norwegische Biathletin
 Michael Nicolaisen (* 1995), deutscher Handballspieler
 Noemi Liv Nicolaisen (' 2000), deutsche Filmschauspielerin
 Peter Nicolaisen (1936–2013), deutscher Anglist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Petra Nicolaisen (* 1965), Abgeordnete des schleswig-holsteinischen Landtags (CDU)
 Rasmus Nicolaisen (* 1997), dänischer Fußballspieler
 Wilhelm Nicolaisen (1901–1973), deutscher Agrarwissenschaftler 

Siehe auch:
 Nicolaysen
 Nikolaisen